Rybaki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rybaki (Stawiguda), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1945: Lansk, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Rybaki (Małdyty), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Fischerbuden, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rybaki (Brodnica), Ort im Powiat Brodnicki
 Woiwodschaft Pommern:
 Rybaki (Somonino), Ort im Powiat Kartuski, vor 1945: Fischerhütte, Kreis Karthaus, Westpreußen
 Rybaki (Kościerzyna), Ort im Powiat Kościerski, vor 1945: Ribaken, 1942 bis 1945 Fischershütte, Kreis Berent, Westpreußen
 Rybaki (Subkowy), Ort im Powiat Tczewski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Rybaki (Recz), Ort im Powiat Choszczeński, bis 1945: Ziegenhagen, Kreis Saatzig, Pommern

Sonstiges:
 Rybaki ist die polnische Namensform für Primorsk (Kaliningrad), Stadt in der Oblast Kaliningrad, Russland